Abana steht für:
 Abana (Kastamonu), eine Stadt und ein Landkreis in der türkischen Provinz Kastamonu
 den biblischen Namen eines Flusses in Syrien, siehe Barada
 Abana (Schiff), ein Schiff des Norddeutschen Lloyd

Abana ist der Familienname folgender Personen:
 Steve Abana (* 1969), salomonischer Politiker